Monasterolo kan avse:

 Monasterolo Casotto, en ort och kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Italien
 Monasterolo del Castello, en ort och kommun i provinsen Bergamo i regionen Lombardiet i Italien
 Monasterolo di Savigliano, en ort och kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Italien

Se även

 Monastero